Lingenthal ist der Name folgender Personen:

 Götz Lingenthal (* 1953), deutscher Diplomat

Siehe auch: 

 Lingental